Laurent Gbagbo (1945-), est un homme d'État ivoirien, président de la République du  au .
 Simone Ehivet Gbagbo (1949-), est l'épouse de Laurent Gbagbo.
 Michel Gbagbo (1969-), est un écrivain franco-ivoirien, fils aîné de Laurent Gbagbo.
Homonymie de patronyme